Greg Stolt, cestista statunitense
 Roine Stolt, chitarrista svedese

Altri progetti